Horvátország
Stankovci falu és község Zára megyében
Stankovci falu Žakanje községben, Károlyváros megyében